Brighton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brighton Township (Illinois)
 Brighton Township (Cass County, Iowa)
 Brighton Township (Washington County, Iowa)
 Brighton Township (Michigan)
 Brighton Township (Minnesota)
 Brighton Township (Ohio)
 Brighton Township (Pennsylvania)